Henrik Nielsen er navn på flere personer:

 Henrik Nielsen (maler) (1890-1941) – dansk maler
 Henrik Meyer Nielsen – norsk gymnast
 Henrik Kaare Nielsen – dansk kulturteoretiker
 Henrik Nielsen (fodboldspiller, født 1957) – dansk fodboldspiller
 Henrik "Ismand" Nielsen – dansk fodboldspiller, født 1971
 Henrik Nielsen (floorball) – dansk floorball-official
 Henrik Nielsen (atlet) – dansk atlet
 Henrik Nielsen (ishockey) – dansk ishockeyspiller
 Henrik Nielsen (journalist) – dansk journalist